Painkiller, a Judas Priest 1990-ben megjelent nagylemeze
 Painkiller számítógépes játék